Igor Ivanov peut désigner :
 Igor Ivanov (1945-), homme politique russe, ancien ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie
 Igor Ivanov (1947-2005), joueur d'échecs soviétique puis canadien